Die SkiStar Swedish Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 18. Juli 2010 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde auf im Freien Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Stuttgart der MercedesCup gespielt, der genau wie die SkiStar Swedish Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Titelverteidiger im Einzel war Robin Söderling, der dieses Jahr im Finale dem Spanier Nicolás Almagro in drei Sätzen mit 5:7, 6:3 und 2:6 unterlag. Dies war der erste Titelgewinn Almagros in diesem Jahr und der insgesamt sechste Titel in seiner Profi-Karriere. Im Doppel traten Jaroslav Levinský und Filip Polášek nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Im diesjährigen Finale gewannen Robert Lindstedt und Horia Tecău gegen das italienische Duo Andreas Seppi und Simone Vagnozzi in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:5. Damit gewannen sie ihren dritten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 8. bis 10. Juli 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Båstad